«Бу-ух!» () — диптих в стиле поп-арт, созданный американским художником Роем Лихтенштейном в 1963 году. Работа была впервые выставлена в Галерее Лео Кастелли в Нью-Йорке в 1963 году и приобретена лондонской Современной галереей Тейт в 1966 году. «Бу-ух!» находится в её постоянной экспозиции с 2006 года.

На левой части диптиха изображён истребитель, запускающий ракету, которая в правой панели попадает во второй самолёт, который взрывается, будучи объятым огнём. Лихтенштейн заимствовал изображения для диптиха с нескольких рисунков из комиксов. Он преобразовал свой основной источник, рисунок из военного комикса 1962 года, представив его как диптих и изменив соотношение графических и повествовательных элементов. Название картины является неотъемлемой частью её действия и эффекта, и отображается большими буквами в правой части диптиха.

Лихтенштейн учился на художника до и после службы в Армии США во время Второй мировой войны. Он участвовал в зенитных учениях во время базовой военной подготовки и был направлен на подготовку пилотов, программа которой была отменена до своего начала. Среди тем, которыми Лихтенштейн занимался после войны, были любовные отношения и война. Он изобразил воздушный бой в нескольких работах. «Бу-ух!» является частью серии о войне, над которой художник работал между 1962 и 1964 годами, и наряду с «Как я открыл огонь» (1964) является одной из его двух больших картин на тему войны.

История 
В основе диптиха «Бу-ух!» лежит адаптация рисунка Ирв Новик из истории «Star Jockey» из номера 89 комикса «All-American Men of War», опубликованного издательством DC Comics в феврале 1962 года. Оригинал является частью последовательности сновидений, в которой вымышленный пилот Второй мировой войны P-51 Mustang Джонни Летающее Облако, «ас навахо», представляет себя за штурвалом реактивного истребителя, сбивающего другие реактивные самолеты. В своей работе Лихтенштейн заменил как атакующий самолёт так и его цель на другие типы самолётов. Журналист Пол Граветт предполагал, что художник заменил атакующий истребитель самолётом из комикса «Wingmate of Doom», проиллюстрированного Джерри Гранденетти в следующем номере «All-American Men of War», вышедшем в апреле 1962 года. В то же время самолёт, ставший целью в диптихе, по его же мнению, был заимствован из рисунка Русса Хита из третьей панели третьей страницы истории «Aces Wild» из того же номера 89. В диптихе Лихтенштейна также отсутствует текстовый баллон из первоисточника, в котором пилот восклицает: «Враг стал пылающей звездой!» ().

Меньшая однопанельная картина «Текс!» (), написанная маслом Лихтенштейной примерно в то же время, имеет аналогичную композицию с самолётом в левом нижнем углу, стреляющим ракетой «воздух-воздух» по второму самолёту, который взрывается в правом верхнем углу с комментарием в виде текстового баллона. Тот же номер 89 комикса «All-American Men of War» послужил источником по меньшей мере для ещё трёх картин Лихтенштейна: «Ладно, горячая штучка, ладно!», «Браттата» и «Блям». Графитовый карандашный набросок «Лётчик-истребитель» также был основан на рисунке из этого выпуска.

Лихтенштейн неоднократно изображал воздушные бои между США и СССР. В начале и середине 1960-х он создавал «взрывные» скульптуры, развивая в них тему «катастрофического высвобождения энергии», получившую своё отражение и в картинах, таких как «Бу-ух!», и изображая её в отдельных и рельефных формах. В 1963 году Лихтенштейн пародировал различные произведения искусства, от рекламы и комиксов до современных ему шедевров «высокого искусства» (Сезанна, Мондриана, Пикассо и других). В то время Лихтенштейн отмечал, что вещами, которые он пародировал, он на самом деле восхищался. 

Согласно данным Фонда Лихтенштейна «Бу-ух!» был представлен на второй персональной выставке Лихтенштейна в Галерее Лео Кастелли, проходившей с 28 сентября по 24 октября 1963 года.

«Бу-ух!» был приобретён Галереей Тейт в 1966 году. В 1969 году Лихтенштейн также пожертвовал её свой первоначальный графитовый рисунок на бумаге «Рисунок к «Бу-ух!»», описав его как "карандашные каракули". Согласно Тейт, Лихтенштейн утверждал, что этот рисунок представлял его первую визуализацию диптиха и что он был создан как раз перед тем, как он начал работать над картиной. «Бу-ух!» находится в постоянной экспозиции Галереи Тейт с 2006 года. В 2012—2013 годах обе работы участвовали в крупнейшей ретроспективной выставке Лихтенштейна, которая прошла в Чикагском институте искусств, Национальной галерее искусства в Вашингтоне, Галерее Тейт в Лондоне и Центре Жоржа Помпиду в Париже.

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Картина на сайте Фонда Лихтенштейна
 Картина на сайте Галереи Тейт
 
Картины 1963 года
Картины из собраний галереи Тейта
Картины Роя Лихтенштейна
Батальные картины